Mimops orientalis — вид губоногих многоножек, единственный в составе монотипического рода  и семейства . Китай. Длина 45 мм. От других сколопендровых отличаются наличием только одного оцеллия по бокам головы. 21 пара ног; лапки 2-члениковые. На 1-18 парах ног по 2 шпоры, на 19-й паре — одна шпора (на 20-й паре шпор нет). Впервые вид был описан в 1903 году в составе семейства Scolopendridae в подсемействе Cryptopinae (ныне оно в ранге семейства Cryptopidae). Однако повторное изучение показало отличие данного вида и выделение его в отдельное семейство в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Губоногие
Животные, описанные в 1903 году
Многоножки Азии
Эндемики Китая
Монотипические роды многоножек
Семейства многоножек